Garnbergia is een geslacht van uitgestorven coelacanthide vissen met vlezige ledematen die behoren tot de familie Mawsoniidae, zelf gegroepeerd binnen de Coelacanthiformes. Er is slechts één soort aan dit geslacht toegewezen: Garnbergia ommata, benoemd door Martin en Wenz in 1984 uit een fragmentarisch fossiel, holotype SMNS 51035, een schedel en een stuk van het lichaam, ontdekt in Baden-Württemberg in Duitsland. De geslachtsnaam verwijst naar de kalksteengroeve van Künzelsau-Garnberg.

Deze fossielen zijn afkomstig van sedimenten die dateren uit het Anisien (Midden-Trias), ongeveer tussen −247 en −242 miljoen jaar geleden).

Fylogenie 
In de fylogenetische classificatie wordt de taxonomische positie van het geslacht Garnbergia besproken, de slechte kwaliteit van het enkele fossiel vergemakkelijkt de bepaling ervan niet. De verschillende auteurs beschouwen het echter als gescheiden van de families Mawsoniidae en Latimeriidae.

Uitgestorven vissen
Coelacanthiformes